Сёстры Фёдоровы — советский женский вокальный ансамбль, исполнительницы русских народных песен.

История 
Создан в середине 1940-х годов уроженками села Старый Борок Псковской области, сёстрами Екатериной (1924 г.р.), Ниной (1926 г.р.), Нинелью (1928 г.р.) и Анастасией (1931 г.р.) Ивановной Федоровыми.
 
С 1948 года — профессиональный ансамбль.
 
В 1955 году к квартету присоединилась младшая из сестёр — Галина Ивановна Фёдорова.

Официальные выступления ансамбля прекратились в 1972 году, в связи с эмиграцией одной из участниц, Нинель Ивановны Фёдоровой, в Швейцарию.

Эмиграция Нинель Фёдоровой стала причиной запрета трансляции записей ансамбля в теле- и радиоэфире. Радиофонды страны получили негласное указание об уничтожении всех фонограмм сестёр Фёдоровых. Одновременно с этим был пущен слух о гибели всего состава ансамбля в авиакатастрофе. Имена сестёр были преданы забвению и их дальнейшие выступления были возможны лишь в сельских клубах Ленинградской области.

22 декабря 2018 года впервые за долгие годы, единственная из ныне живших на тот момент сестёр — Анастасия Ивановна — дала интервью программе «Привет, Андрей!» с Андреем Малаховым. Проживала она в Израиле, в пригороде Тель-Авива. Её сестра Нинель скончалась в 2018 году. 6 апреля 2022 года на 92 году жизни скончалась и сама Анастасия Ивановна.

Избранная дискография 
 1959 — «Поют Сёстры Фёдоровы», Апрелевский Завод, (Д 005076—005077)
 без года — «Сёстры Фёдоровы», Мелодия, (33НД—2020, 33НД—2021)

Примечания

Ссылки 
 Избранные песни сестёр Фёдоровых на сайте проекта Предание.ру
 Записи песен сестёр Фёдоровых на проекте Лекториум
 Сёстры Фёдоровы. Возвращение

Исполнители русских народных песен
Музыкальные коллективы СССР
Семейные музыкальные коллективы
Квинтеты
Сёстры